Ahti, appellativo di Lemminkäinen, dio delle profondità e fornitore del pesce nella mitologia finlandese
Cratere Ahti